Daniella Dominikovic e Jessica Moore erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato. 
 
Il doppio femminile  del torneo di tennis Cliffs Esperance Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Casey Dellacqua e Olivia Rogowska che hanno battuto in finale Monique Adamczak e Sandra Zaniewska 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Casey Dellacqua /  Olivia Rogowska (campionesse)
 Melanie South /  Emily Webley-Smith (semifinali)

 Monique Adamczak /  Sandra Zaniewska (finale) 
 Samantha Murray /  Lisa Whybourn (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Cliffs Esperance Tennis International 2011